VII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1962 rozgrywano w Chile od 30 maja do 17 czerwca. Tytuł obronili Brazylijczycy.

Formuła mistrzostw pozostała taka sama jak w 1958: wystąpiło 16 drużyn podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły. Dwa najlepsze zespoły awansowały do ćwierćfinałów. W turnieju zadebiutowały reprezentacje Bułgarii i Kolumbii.

W maju 1960 roku, podczas przygotowań do mistrzostw, kraj nawiedziło największe trzęsienie ziemi dwudziestego wieku (9,5 w skali Richtera) niszcząc w dużym stopniu infrastrukturę Chile. Prezydent komitetu przygotowawczego Carlos Dittborn powiedział słowa "Ponieważ nie mamy nic, zrobimy wszystko", które stały się nieoficjalnym sloganem mistrzostw.
Stadiony i infrastruktura zostały wybudowane w szybkim tempie, a turniej rozpoczął się bez większych opóźnień. Dittborn nie doczekał swojego sukcesu, bo zmarł na zawał serca miesiąc przed rozpoczęciem turnieju. Jedna z aren tych mistrzostw, na cześć organizatora nazwana została "Estadio Carlos Dittborn".

Kwalifikacje 
W kwalifikacjach wzięło udział 56 drużyn.

Zakwalifikowane drużyny:

Składy drużyn

Rezultaty 

 Arica, Estadio Carlos Dittborn
 Santiago, Estadio Nacional de Chile
 Viña del Mar, Estadio Sausalito
 Rancagua, Estadio El Teniente

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D 

Anglia przeszła do następnej rundy, ponieważ posiadała większą średnią goli.

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA 1962

BRAZYLIA DRUGI TYTUŁ

Strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wszystko o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 
  
 Szczegóły na RSSSF